Витте — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 
 Витте, Альфред (1878—1941) — немецкий астролог.
 Витте де, Виктор Павлович (1831—1882) — генерал-майор (1874), основатель Муравьёвского поста (1867), якутский губернатор (1869—1876)
 Витте, Гельмут (1915—2005) — немецкий офицер-подводник.
 Витте, Густав Юрьевич — Георгиевский кавалер (секунд-майор; № 580; 26 ноября 1788).
 Витте де, Елизавета Ивановна (1833 или 1834 — после 1915) — русский педагог и политический публицист.
 Витте, Жудит (род. 1984) — французская актриса.
 Витте, Иван Германович (1854—1905) — врач-хирург Серпуховской земской больницы, один из организаторов общественной медицины в 1885—1900 годах.
 Витте, Карл (1800—1883) — немецкий юрист и переводчик, известный как самый юный доктор философии в истории.
 Витте, Карл Генрих Готфрид (1767—1845) — немецкий педагог и протестантский священник, отец и воспитатель вундеркинда Карла Витте.
 Витте, Карл Павлович (1794—1878) — генерал от кавалерии; Георгиевский кавалер (1814); сенатор.
 Витте, Николай Иванович де
 Витте, Отто (1872—1958) — немецкий авантюрист.
 Витте, Павел Яковлевич де (1796—1864) — член Генерал-аудиториата, генерал от инфантерии.
 Витте, Рональд де — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Витте, Рудольф Эвальдович фон (1861—?) — действительный статский советник, вице-губернатор Самарской губернии (1909—1913), губернатор Якутской области (1913—1917), помощник-заместитель управляющего Акмолинской областью в 1919 году.
 Витте, Сергей Юльевич (1849—1915) — российский государственный деятель.
 Витте, Фёдор Фёдорович (1822—1879) — российский государственный деятель, сенатор, тайный советник.
 Витте, Эдуард Яковлевич (1772—1854) — генерал-майор, Георгиевский кавалер (полковник; № 5735; 1 декабря 1838).
 Витте, Эмануэль де (ок. 1617—1692) — нидерландский художник.
 Витте, Ян де (1709—1785) — польский военный инженер и архитектор голландского происхождения.
 Витте, Яков Яковлевич де (1739—1809) — русский военно-инженерный деятель, инженер-генерал.

См. также 
 Витте де Витт — эсминец флота Нидерландов.
 Девитте, Николай Петрович (1811—1844) — русский арфист, пианист, композитор, поэт.
 Вите
 Витт
 Виттек
 Виттен